Артур Жорже:
 Артур Жорже (род. 1946) — португальский футболист и тренер.
 Артур Жорже (род. 1972) — португальский футболист и тренер.
 Артур Жорже (род. 1994) — португальский футболист.
 Артур Жорже дос Сантуш Соареш (род. 1996), более известный как Тука — португальский футболист. См. также 
 Жорже